Označení Seahawk nosilo několik typů letounů:

 Curtiss F7C Seahawk – americký palubní stíhací dvouplošník
 Curtiss SC Seahawk – americký průzkumný plovákový letoun
 Hawker Sea Hawk – britský palubní stíhací letoun
 Sikorsky SH-60 Seahawk – americký vrtulník